Die A Grupa 1972/73 war die 49. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 19. August 1972 und endete am 17. Juni 1973.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen vier Vereine ab. Zu den sportlichen Absteigern auf den beiden letzten Plätze in der Tabelle mussten auch FC Tschernomorez Burgas und FC Dunaw Russe nach Spielabsprachen die A Grupa verlassen. Für die folgende Saison wurde die Liga auf 16 Vereine reduziert.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1972/73